SEK, SE-K eller sek kan syfta på:

 SEK – valutakoden för svensk krona
 SEK Svensk Elstandard – en ideell organisation som ansvarar för standardisering av tekniska regler inom elektroteknik
 SEKAB – en producent av etanol och etanolprodukter, se Svensk Etanolkemi
 SE-K – ISO 3166-2:SE-kod för Blekinge län
 sek – förkortning för sekund
 Svensk Exportkredit – en statlig finansieringsinstitution
 Sahk, ort i Iran